Droga krajowa B70 (Austria) –
 Droga krajowa B70 (Niemcy) –

Zobacz też